Broussard ist der Familienname folgender Personen:

 Ben Broussard (* 1976), US-amerikanischer Baseballspieler
 Edwin S. Broussard (1874–1934), US-amerikanischer Politiker
 Grace Broussard (* 1939), US-amerikanische Sängerin, siehe Dale & Grace
 Hugues Broussard (1934–2019), französischer Schwimmer
 Israel Broussard (* 1994), US-amerikanischer Schauspieler
 Marc Broussard (* 1982), US-amerikanischer Musiker
 Robert F. Broussard (1864–1918), US-amerikanischer Politiker
 Steve Broussard (* 1967), US-amerikanischer Footballspieler

Broussard bezeichnet:
 Broussard (Louisiana), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Max Holste Broussard, ein französisches einmotoriges Mehrzweckflugzeug